Zweitfrau steht für:
 Nebenfrau, zweite Ehefrau neben der Hauptfrau eines Mannes
 Zweitfrau (Band), Wiener Pop-Rock-Band (ab 2004)

Siehe auch:
 Die zweite Frau (Begriffsklärung)
 Seine zweite Frau (The Prude’s Fall, Film 1924)